Науса може да се отнася за:

 Негуш, град в Гърция, в област Централна Македония с гръцко име Науса;
 Науса, град в Гърция на остров Парос.